Кьоприс-Висконе () — коммуна в Италии, располагается в регионе Фриули-Венеция-Джулия, в провинции Удине.

Население составляет 659 человек (2008 г.), плотность населения составляет 73 чел./км². Занимает площадь 9 км². Почтовый индекс — 33040. Телефонный код — 0432.

Покровителями коммуны почитаются святой Архангел Михаил (Chiopris) и святой Зенон Веронский (Viscone).

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.chiopris-viscone.ud.it

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 http://www.istat.it/english/